НФЛ в сезоне 1955 — стал 36-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Кливленд Браунс — Лос-Анджелес Рэмс 38:14

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1955.pdf Сезон 1955 года в деталях]

Сезоны НФЛ